Als Weltmeisterschaft 2015 oder WM 2015 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2015 stattfanden:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2015 in Vail/Beaver Creek (USA)
 Alpine Skiweltmeisterschaften der Behinderten 2015
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2015
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2015 in Jakarta (Indonesien)
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2015
 Ballhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2015
 Bandy-Weltmeisterschaft 2015
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2015
 Biathlon-Weltmeisterschaften
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2015 in Kontiolahti (Finnland)
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2015
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2015 in Bordeaux (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2015
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2015 in Viersen (Deutschland)
 5-Kegel-Billard-Weltmeisterschaft 2015 in Mailand (Italien)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2015
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2015
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2015 in Blackpool (England)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2015 in Doha (Katar)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2015 in Guilin (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2015 in Shanghai (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2016 in Kielce (Polen)
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2015 in General Santos (Philippinen)
 World 14.1 Tournament 2015
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2015 in Kennesaw (Vereinigte Staaten)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2015 in Tomsk (Russland)
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2015 in Imatra (Finnland)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2015 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2015 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2015 in Leeds (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2015 in Hurghada (Ägypten)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2015 in Hurghada (Ägypten)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2015 in Hurghada (Ägypten)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2015 in Bukarest (Rumänien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft der Damen 2015 in Bukarest (Rumänien)
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2015 in Sankt Petersburg (Russland)
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft der Damen 2015 in Sankt Petersburg (Russland)
 IBSF World Snooker Team Cup der Herren 2015 in Karatschi (Pakistan)
 6-Red World Championship 2015 in Bangkok (Thailand)
 Bob-Weltmeisterschaft 2015 in Winterberg (Deutschland)
 Boxweltmeisterschaften 2015
 Cricket World Cup 2015 in Australien und Neuseeland
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2015
 Curling-Weltmeisterschaft 2015
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2015 in Sapporo (Japan)
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2015 in Halifax (Kanada)
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2015
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2015
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2015 in Lohja (Finnland)
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2015
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2014/15
 PDC World Darts Championship 2015/16
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2015
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2015
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2015
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2015
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2014/15
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2015/16
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2015
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2015
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2015
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2015
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2015
 Faustball-Weltmeisterschaft 2015
 Fechtweltmeisterschaften 2015
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2015
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2015 am Kreischberg (Österreich)
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2015 in Chile
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2015 in Neuseeland
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2015
 Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2015 in Leipzig (Deutschland)
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Dänemark
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2015 in Katar
 U-19-Handball-Weltmeisterschaft 2015
 U-21-Handball-Weltmeisterschaft 2015
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2015
 Judo-Weltmeisterschaften 2015
 Judo-Juniorenweltmeisterschaften 2015
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2015
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2015
 FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2015
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 in Peking (China)
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2015 in Cali (Kolumbien)
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2015
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2015 (alle Klassen)
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2015
 Nordische Skiweltmeisterschaften
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2015 in Falun (Schweden)
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 2015
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2015 in Inverness (Vereinigtes Königreich)
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2015
 Poloweltmeisterschaft 2015
 Rallye-Weltmeisterschaft 2015 (WRC)
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2015 in Sigulda (Lettland)
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2015
 Ringer-Weltmeisterschaften 2015 in Las Vegas (USA)
 Rollerski-Weltmeisterschaften 2015
 Rollhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2015
 Ruder-Weltmeisterschaften 2015 auf dem Lac d’Aiguebelette (Frankreich)
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015 in England
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2015
 Schwimmweltmeisterschaften 2015 in Kasan (Russland)
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2015
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2015
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2015 in Hamar (Norwegen)
 Snowboard-Weltmeisterschaften
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2015 am Kreischberg (Österreich)
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2015
 Speedski-Weltmeisterschaft 2015
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2015 in Bellevue (Vereinigte Staaten)
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kuala Lumpur (Malaysia)
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2015 in Kairo (Ägypten)
 Superbike-Weltmeisterschaft 2015
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2015
 Telemark-Weltmeisterschaft 2015
 Tischtennisweltmeisterschaft 2015
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2015 (WTCC)
 Turn-Weltmeisterschaften 2015
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2015 in Saint-Quentin-en-Yvelines (Frankreich)
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2015 in Astana (Kasachstan)
 UCI-Paracycling-Bahnweltmeisterschaften 2015
 UCI-Paracycling-Straßenweltmeisterschaften 2015 in Nottwil (Schweiz)
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2015 in Richmond (USA)
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2015
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2015

Weltmeisterschaften nach Jahr
!Weltmeisterschaften 2015